Авторское право Британского содружества наций — авторское право, используемое в ряде государств, входящих в Британское содружество наций.

В Британское содружество наций входят 15 суверенных государств, имеющих в качестве конституционного монарха короля Карла III.

Авторское право по странам 

В законах об авторских правах стран, входящих в Британское содружество наций много общего. Авторское право Короны является одной из форм закона, касающегося авторских прав требования, используемого правительствами ряда стран сферы Британского Содружества наций.

Закон обеспечивает специальные правила охраны Авторских прав Короны, т. е. государственных ведомств и (как правило) государственного образования.

Австралия 

В соответствии с частью VII закона Об авторском праве 1968 года правительство Австралии признает авторские права на любое произведение, фильм или звуковую запись, сделанную либо под руководством или контролем правительства или любое произведение впервые опубликованное под руководством или контролем Правительства.

Раздел 182A Закона об авторском праве предусматривает, что для некоторых работ, авторское право не нарушается при изготовлении одной копии всей или части авторской работы, пока она не продана.

Авторское право Британского содружества наций было использовано, например, для запрета публичного доступа к данным о лесных пожарах.

См. также: Авторское право в Австралии.

Канада 
Как правило, авторское право в Канаде действует при жизни автора/творца и оставшуюся часть календарного года, в котором он скончался, плюс пятьдесят лет после конца календарного года.. Для авторского права Британского содружества наций, тем не менее, есть небольшая разница.. Авторское право Британского содружества наций базируется на понятии королевской прерогативы и «не подчиняется обычным законам для срока авторских прав».. Эта прерогатива — ссылка в начале статьи 12 Закона Об авторском праве, , которая гласит, что авторское право действует «без ущерба для любых прав или привилегий короны».. Авторское право Британского содружества наций распространяется на все произведения, которые «подготовлены или опубликованы или под руководством или контролем Её Величества или любого правительственного департамента.» таким образом, «работы, производимые правительственными департаментами, будь то опубликованные или неопубликованные, могут быть защищены либо постоянно, либо по желанию Авторского права Британского содружества наций».. Авторские права Британского содружества наций могут быть, в определенных случаях, не истечь при их неприменении или отказе от правопритязаний",.

Одним из примеров — авторское право на герб Канады, разработанный в 1921 году, действует уж длительное время после 50-летнего периода от создания. Авторское право Британского содружества наций существует для контроля над публикациями правительственных работ.

Новая Зеландия 
Авторское право Британского содружества наций в Новой Зеландии определяется разд. 2(1), 26 и 27 закона об авторском праве 1994 года. Авторское право на любое произведение, созданное человеком, работающим в гос. учреждениях содружества имеет срок действия — 100 лет.

См. также: Авторское право в Новой Зеландии.

Исключения 

Авторское право Британского содружества наций для работ государственных предприятий часто действует 50 лет, вместо 100. Срок в 100 лет применяется в соответствии с разделом 26(3)(б), с одним исключением, а именно, 25-летний срок действует на типографские копии опубликованных работ. Такие работы, как например, произведенные до 1945 года, имели срок защиты в 50 лет, и поэтому стали общественным достоянием в 1995 году.

Раздел 27(1) определяет ограничения на Авторские права Британского содружества наций, вводимые законопроектами, парламентскими актами, уставами и др. Раздел 27(1) вступил в силу 1 апреля 2001 года. Раздел 27(1) применяются для оригинальных авторских работ.

Великобритания 
Существует небольшая класс материалов, где Корона претендует на права воспроизведения, исключающими закон об авторском праве в связи с грамотой, выданной с королевской прерогативой. Этот материал включает в себя Библию Короля Якова и Книгу общих молитв.

До 17-го века, авторское право Британского содружества наций действовало от имени монарха и контролировало печатные материалы.

В Акте об авторском праве 1911 года удалены понятия общего права, авторского права, защиты от британского права и предусмотрены специальные меры защиты. Закон Об авторском праве 1956 года охватил литературные, драматические, музыкальные и художественные работы, сделанные под руководством или контролем Её Величества или государственного ведомства; звукозаписи или фильмы, созданные под руководством или контролем Её Величества или госучреждений и впервые опубликованные в Великобритании.

Некоторые разделы Авторского права Британского содружества наций отменены правительством или работают при соблюдении определенных условий.

Продолжительность действия Авторского права Британского содружества наций варьируется в зависимости от того, было произведение опубликовано или нет. Новое положение авторского права — для неопубликованные работ защита авторских прав действует на протяжении 125 лет со дня создания.

Авторское право Британского содружества наций воспринимается иногда, как препятствие для бизнес-интересов.

См. также: Авторское право в Великобритании

Особенности авторских прав в содружестве

Критика 
Корона авторских прав  воспринимается налогоплательщиками содружества как лишение налогоплательщиков доступа к тому, что они финансируют налогами и как установление приоритета деловых интересов над интересами рядовых граждан, которые не могут позволить себе приобрести лицензии на произведения. Тем не менее, правительство Великобритании разработало вопросы автоматического лицензирования всех работ, опубликованных на сайте GOV.UK и в национальных архивах открытой лицензией Правительства.

Примечания

Ссылки 
 Заявление на получение авторских прав и лицензии от канадского правительства (PDF-файл)
 Стерлинг, Дж. А. л. Авторское право в Соединенном Королевстве и других странах Содружества.
 Vaver, Дэвид. Авторское право в Канаде и Соединенных Штатах.
 Политика в отношении интеллектуальной собственности. Министерство экономического развития, Новая Зеландия. Что не является основанием для защиты авторских прав? (из Защита авторских прав в Новой Зеландии).
 Эх Кит, Джонатан. Раздел 27 и общественное достояние.
 Тед Tjaden, «Глава 4: влияние авторские права содружества доступ к право-связанной информации» (PDF-файл) в праве доступа к информации в Канаде в эпоху цифровых технологий.
 Информацию об авторских правах из управления информации государственного сектора, Авторские права Соединенного Королевства.
 Использование информации, ранее закрытой Великобритании.

Британское Содружество наций